
Tammi az Odaát (Supernatural) című televízióssorozat kitalált szereplője, akit Marisa Ramirez alakít. Tammi a sorozat egyik mellékszereplője.

Háttér

Tammi a Pokol egyik démona, akinek egykor Ruby feláldozta életét.

3. évad

Tammi az évad közepén tűnik fel, amikor is néhány fiatalasszonnyal, akik mit sem tudnak démoni kilétéről, boszorkányságot, fekete mágiát használva öl meg embereket. Mikor a Winchester fivérek feltűnnek a környéken, Tammi úgy dönt, velük is végez, így átokzsákot rejt el azok motelszobájában, mely végül majdnem Dean halálát okozza. A fiú segítségére azonban öccse és azok segítője, Ruby siet, aki egykor Tammi miatt halt meg, ugyanis ismeretlen okokból fel kellett áldoznia magát neki. Tamminak sikerül elfognia mindegyikőjüket, azonban végül kiszabadulnak, Dean pedig megszerzi Ruby démonölő tőrét, mellyel aztán végez a gyilkos démonnal. 

Odaát